Metriotes är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Herrich-Schäffer 1853. Metriotes ingår i familjen säckmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Säckmalar
Metriotes